Blouet ist der Name von

 Francois Blouet de Camilly, Erzbischof von Tours im 18. Jahrhundert
 Guillaume Abel Blouet (1795–1853), französischer Architekt
 Robert Blouet († 1123), Lordkanzler und Siegelbewahrer von England, später Bischof von Lincoln
 Blouet (Adelsgeschlecht), ein normannisches Adelsgeschlecht